Lur kan syfta på:

 Lur – ett blåsinstrument från bronsåldern
 Lur – kortform för ett traditionellt nordiskt instrument, se Näverlur
 Lurs socken – en socken i Bohuslän
 Lurs landskommun – en tidigare kommun i Göteborgs och Bohus län 1863–1951
 Lurs församling – en församling i Norra Bohusläns kontrakt i Göteborgs stift
 Lurs kyrka – en kyrkobyggnad i Lurs församling
 Lur, Tanums kommun – kyrkbyn i Lurs socken
 Lurs distrikt – ett distrikt i Tanums kommun och Västra Götalands län 2016–
 Lur (naturreservat) – ett naturreservat norr om Lursjön i Hässleholms kommun